Domestique (du latin domesticus) se dit de tout ce qui concerne le domicile (mot dérivé, comme domestique du latin domus la maison) et, par extension, de ce qui concerne le ménage et la vie privée. Domestique est soit un nom, masculin ou féminin, soit un adjectif qualificatif.

Nom 

Un ou une domestique est serviteur ou employé de maison. Voir Domesticité ;
 Domestique est un titre porté dans l'Empire byzantin par plusieurs catégories de l'administration civile, ecclésiastique ou militaire.

Adjectif 

Domestique pour qualifier un animal peut avoir plusieurs sens : 
 Oie domestique
Domestique : de la maison - Exemple : les travaux domestiques, les équipements domestiques, économie domestique, secteur domestique, production domestique
Domestique : terme repris directement à l'anglais mais qui est un faux-ami et un anglicisme (exemple : vols domestiques au lieu de vols intérieurs). Son utilisation dans ce sens est impropre et entraîne des ambiguïtés, voire des cocasseries.